A türelem birkát terem a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának nyolcadik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Kassai Klári
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Vásárhelyi Magda
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Gyurkovics Béla, Kecskés Magda, Rosta Géza
 Munkatársak: Bende Zsófi, Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Körmöci Judit, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Birka Borka: Tóth Judit
 Kos: Velenczey István
 Róka Prókátor: Kaló Flórián
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Ráró bíró: Horváth Pál
 Bárányok: Borbás Gabi, Kern András, Pálos Zsuzsa
 Birkamama a bárányaival: Géczy Dorottya

Dal 
Holálé-Holálé juhé – Előadja: Tóth Judit

Kérem a következőt! (1. évad)